Effingham County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Effingham County (Georgia)
Effingham County (Illinois)